Дубјук има више значења:
 Дубјук
 Округ Дубјук (Ајова)